Transmutace může být :

 přeměna, proměna – viz transmutační reakce
 transmutace (chemie) – přirozená nebo umělá přeměna chemických prvků na jiné prvky nějakou jadernou reakcí
 transmutace (alchymie) – v minulosti též snaha alchymistů o přeměnu běžných kovů na drahé kovy, obvykle na zlato
 transmutace (genetika) – přeměna genu, při níž dceřiná alela získává znaky a vlastnosti obou dvou původních alel nebo se jedna ze dvou alel zduplikuje a druhá s nereplikuje vůbec 
 viz transmutační teorie